Název Radějov má více sídel:

 Radějov (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Radějov (Buřenice) – vesnice v obci Buřenice v okrese Pelhřimov
 Radějov (Manětín) – vesnice spadající pod město Manětín v okrese Plzeň-sever

… nebo také:

 Radějov (Kaznějovská pahorkatina) (473 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, severozápadně od Horního Hradiště v okrese Plzeň-sever
 Radějov (Křemešnická vrchovina) (577 m) – vrchol v Křemešnické vrchovině, severovýchodně od Radějova v okrese Pelhřimov

Externí odkazy